Табу може да се отнася за:
 Табу, социално явление
 Табу (актриса) (р. 1971), индийска актриса
 Табу (сериал, 2002), американски документален сериал
 Табу (сериал, 2017), британски криминален сериал